Манья — название рек:

Ханты-Мансийский автономный округ
 Манья (приток Хуры)
 Манья (приток Хулги)
 Манья (приток Няйса)
 Манья (приток Сартынья)
 Манья (верхний приток Яныгъя)
 Манья (нижний приток Яныгъя)
 Манья (река, впадает в протоку Ясунтсених)
 Манья (приток Северной Сосьвы)
 Манья (приток Кимырья)
 Манья (приток Оби)

Свердловская область
 Манья (приток Лозьвы)
 Большая Манья
 Малая Манья